Bellavalle ima više značenja:
 Bellavalle, Pistoia
 Bellavalle, Torino